Coren puede referirse a: 

 Coren, cooperativa orensana.

 Coren, comuna francesa situada en Cantal.